Stængelplanter (Embryophyta) er de planter vi almindeligvis opfatter som "planter". Gruppen omfatter træer, blomster, bregner, mosser og en række andre landplanter. Alle er komplekse flercellede eukaryoter med specialiserede forplantningsorganer. Med nogle få undtagelser skaffer stængelplanterne deres energi ved hjælp af fotosyntese. Stængelplanter adskiller sig fra fotosyntetiserende, flercellede alger ved at have sterilt væv inden i forplantningsorganerne og ved at kunne danne en embryo. Desuden er stængelplanterne tilpasset livet på land, og kaldes derfor også for landplanter – nogle har dog udviklet sig til livet i vand.

Eksterne henvisninger 
 Welcome to the PLANTS National Database
 Tree of Life: Land Plants 
 ITIS

Plantetyper
Botanisk taksonomi
Viridiplantae
Palæozoikum